Четвёртый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 мая по 14 ноября 1938 года. Победителем стал московский «Спартак».

Предыстория 
4 сентября 1937 года вышло постановление Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР «О мероприятиях по улучшению организации и повышению класса советского футбола» за подписью руководителя Елены Кноповой. Пункт 13 документа описывал структуру чемпионата СССР 1938 года. В нём указывалось проводить двухкруговое первенство по четырём группам, по 12 команд в каждой. Начало розыгрыша устанавливалось на 12 мая. В 20-х числах октября на заседании Секции футбола СССР были предложены три альтернативных варианта:

1. руководителя Главной инспекции спорта Скалкина — в группе «А» играют 12 — 20 команд, остальные желающие соревнуются в зональных турнирах, победители которых играют в финальном турнире. Два победителя выходят в группу «А», откуда две команды выбывают.

2. клуба «Торпедо» — в группе «А» — 16 команд, в 3-4 низших группах — по 8 — 10 команд. Затем — финальный турнир и обмен между группами.

3. Николая Старостина — чемпионат проводится с участием представителей союзных республик и промышленных центров. В сильнейшей группе — не больше одной команды от города.

Ни один из проектов не был утверждён. Созданная комиссия должна была представить окончательный вариант проведения первенства к концу января 1938 года.

15 ноября Комитет физкультуры под руководством А. В. Зеликова аннулировал постановление от 4 сентября и решил проводить первенство в двух группах — «А» и «Б», по 16 команд, а остальные группы распустить. Весной должны были пройти однокруговые турниры, по итогам которых 8 лучших команд выявляли бы чемпиона.

В январе 1938 года схема розыгрыша была вновь изменена: 24 команды группы «А» играют в один круг и два этапа — предварительный и финальный. 17 января журналист Юрий Ваньят предложил играть в пять групп: первая, вторая, «Центр» (по 12 команд), «Юг», «Поволжье» (по 8 команд). Матчи играются в два круга с последующим обменом между группами. В конце января на совещании Всесоюзного комитета физкультуры было принято решение играть двумя группами по 12 команд. Весной — однокруговой турнир, осенью — финальный, по шесть лучших команд в один круг.

19 февраля в газете «Красный спорт» была опубликована статья, в которой главный тренер московского «Металлурга» Борис Аркадьев, тренеры Виктор Дубинин и Михаил Товаровский, капитан «Динамо» Москва Сергей Ильин и заведующий кафедрой спортивных игр института физкультуры Михаил Козлов, критикуя существующий проект проведения первенства, предлагали свой, состоящий из двух групп по 12 команд, вариант: в первую группу входят 9 команд из группы «А» и 3 лучшие из группы «Б», во вторую — 4 оставшиеся из группы «Б» и 8 лучших из группы «В». Первенство разыгрывается каждый год в два круга по неизменному календарю. Обмен между группами — по две команды. Это предложение не было принято. 19 марта Комитет физкультуры специальным постановлением № 27 подтвердил следование январскому решению.

31 марта новый председатель Секции футбола СССР Александр Старостин на заседании Секции выразил недоумение в связи с нежеланием комитета прислушаться к мнению специалистов футбола, и члены заседания подавляющим большинством голосов проголосовали за проведение чемпионата в два круга с 12 командами в группе «А». Отклика на это предложение из комитета физкультуры не последовало.

11 апреля на заседании президиума ВЦСПС под предводительством Николая Шверника постановили создать две группы — первую из 14 команд и вторую — из 12 по результатам прошлого года и разыграть первенство в два круга.

Через несколько дней Комитет по делам физкультуры и спорта, учитывая постановление президиума ВЦСПС от 11 апреля с. г., а также в связи с просьбой ряда организаций об увеличении количества показательных команд мастеров, допущенных к розыгрышу первенства СССР по футболу в 1938 году постановил увеличить количество команд группы «А» до 26 и провести розыгрыш первенства в один круг.

Вопреки спортивному принципу, в состав группы «А» были включены московские «Крылья Советов» и «Буревестник», занявшие соответственно 3-е и 4-е места в группе «Г», а также московский «Пищевик» и ленинградский «Зенит», которые не числились среди показательных команд мастеров.

В Положение о соревнованиях на первенство СССР по футболу 1938 года входило 20 пунктов. Согласно ему, в частности, каждой команде разрешалось заявлять не более 25 футболистов и не позднее 5 мая. Изменилась система подсчёта очков: 2 очка за победу, одно — за ничью, 0 — за поражение. При равенстве очков у двух и более команд назначались дополнительные игры по круговой системе в один круг, которые, однако, по окончании первенства сыграны не были. Две худшие команды по итогам чемпионата предполагалось заменить на две команды, показавшие хорошие технические результаты в сезоне 1938 года по играм в «Кубке СССР», первенстве республики, городском первенстве, в товарищеских встречах с сильнейшими командами Союза (пункт 20).

15 июля в «Красном спорте» был опубликован проект футбольной секции комитета по делам физкультуры и спорта, в котором в чемпионате 1939 года в первую группу включались 12 лучших команд из 26.

Рекорды 
В чемпионате 1938 года был установлен ряд рекордов чемпионатов СССР:

 Максимальное число участников — 26.
 Максимальное число команд-дебютантов — 17.
 Максимальное число игроков — 538.
 Максимальное число судей — 93.
 Максимальное число голов — 1175.
 Максимальное число удалений — 76.
 Максимальное число автоголов — примерно 20.
 Максимальное число пенальти — примерно 180.
 Самое крупное поражение1 и наибольшее число пропущенных мячей на своём поле — «Буревестник» — «Динамо» Ленинград — 1:9.
 Наибольшее количество пропущенных мячей в чемпионате — 87 («Буревестник»).
 Первый случай, когда игрок забил пять мячей в одном матче — Евгений Шелагин («Спартак» Ленинград), 16 июня в матче с «Буревестником» (6:0).
 Первый случай, когда игрок забил четыре мяча в одном матче — Семёнов («Спартак» Москва), в матче с «Темпом» Баку (5:1).
 Наибольшее количество хет-триков в подряд сыгранных матчах — 3 — Сергей Капелькин («Металлург» Москва).
 Победа во всех гостевых матчах (7 игр, «Спартак» Москва).
 Количество пенальти, пробитых одной командой — 21 («Динамо» Тбилиси).
 Наибольшее число пенальти в одном матче — 5 (арбитр Иосиф Колтунов, матч «Динамо» Москва — «Локомотив» Тбилиси).²
 Количество поданных (28), отвергнутых (23) и принятых (5) протестов на результат матча (по подсчётам Акселя Вартаняна, возможно, неполным) и количество переигранных матчей (3).
 Первый футболист, сыгравший в течение одного чемпионата за два клуба — Андрей Протасов — «Динамо» Ростов-на-Дону (1-2 туры), ЦДКА (3-25). В декабре, после завершения чемпионата, принимал участие в товарищеских матчах уже будучи игроком «Спартака» Москва.

1 Повторен в 1946 году в матче «Крылья Советов» Куйбышев — «Динамо» Москва — 0:8. 
² Повторен в чемпионате России (арбитр Валентин Иванов, матч «Ротор» — «Черноморец», 1999 год).

Группа «А». Итоговая таблица 

* Ленинградские «Электрик» и «Сталинец» в 1939 году были возвращены в группу «А».

 Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
 Ленинградская команда «Красная Заря» переименована в «Электрик».

Матчи
 ЦДКА (Москва) — «Локомотив» (Тбилиси) 2:1 (П.Щербатенко, Г.Федотов — Ш.Чхатарашвили)
 «Пищевик» (Москва) — «Торпедо» (Москва) 0:1
 «Зенит» (Ленинград) — «Темп» (Баку) 0:1
опротестованы и переиграны.

Лучший бомбардир — Макар Гончаренко («Динамо» (К)) — 20 голов в 24 матчах.

Чемпионат Украинской ССР 
1 группа (24.08-24.10.1938)

2 группа

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1938. Часть первая. Рождённый в муках — «Спорт-Экспресс Футбол», 24.09.2004
 Год 1938. Часть первая. Рождённый в муках, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 24.09.2004
 Год 1938. Часть вторая. — «Спорт-Экспресс Футбол», 08.10.2004
 Год 1938. Часть вторая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 08.10.2004
 Год 1938. Часть третья. «Пылают майки радуги цветистей…» — «Спорт-Экспресс Футбол», 23.10.2004
 Год 1938. Часть третья. «Пылают майки радуги цветистей…», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 23.10.2004
 Год 1938. Часть четвёртая. «Коренное улучшение» — «Спорт-Экспресс Футбол», 11.11.2004
 Год 1938. Часть четвёртая. «Коренное улучшение», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 11.11.2004
 Год 1938. Часть шестая — «Спорт-Экспресс Футбол», 20.01.2005
 Год 1938. Часть шестая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 20.01.2005
 Год 1938. Часть седьмая. Уравнения с тремя известными — «Спорт-Экспресс Футбол», 03.02.2005
 Год 1938. Часть седьмая. Уравнения с тремя известными, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 03.02.2005
 Год 1938. Часть восьмая — «Спорт-Экспресс Футбол», 03.03.2005
 Год 1938. Часть восьмая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 03.03.2005
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
  Протоколы всех матчей
 История и статистика
 Сайт ФК «Заря» Луганск